Ramstein kan syfta på:
 Ramstein-Miesenbach – en stad i Rheinland-Pfalz
 Ramstein Air Base – en amerikansk militär flygplats

Se även
 Rammstein – tyskt metalband